Schwechten ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schwechten (1841–1924), deutscher Architekt 
 Friedrich Wilhelm Schwechten (1796–1879), deutscher Kupferstecher und Maler

sowie der Name von
 G. Schwechten, deutscher Pianofortehersteller